Rudolf I Habsburg – król niemiecki (1273-1291)
 Rudolf II Habsburg – cesarz rzymski (1576-1611)
 Rudolf III Habsburg – król czeski (1306-1307)
 Rudolf IV Założyciel – książę austriacki (1358-1365) 
 Rudolf Habsburg-Lotaryński – arcyksiążę austriacki, następca tronu